Cold War (in italiano "Guerra fredda") può riferirsi a:

 Cold War – gruppo musicale
 Cold War – videogioco sviluppato da Mindware Studios
 Cold War – programma televisivo documentaristico del 1998 sulla Guerra Fredda
 Cold War Kids – gruppo musicale statunitense
 Cold War – romanzo del 2001
 Call of Duty: Black Ops Cold War – videogioco del 2020 sviluppato da Treyarch e Raven Software

Cinema
 Attenti al raffreddore! (Cold War) – film del 1951 diretto da Jack Kinney
 Cold War – film del 2012 diretto da Sunny Luk e Longman Leung
 Cold War (Zimna wojna) – film del 2018 diretto da Paweł Pawlikowski